Pavle Kalan je osebno ime več znanih Slovencev:

 Pavle Kalan (1929 - 2005), skladatelj
 Pavle Kalan (1900 - 1974), bibliotekar